Ubuntu (ideológia), egy humanista ideológia a szubszaharai Afrikából
 Ubuntu (Linux-disztribúció), egy Linux-disztribúció